Ронко-аль-Адидже () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 6051 человек (2008 г.), плотность населения составляет 142 чел./км². Занимает площадь 43 км². Почтовый индекс — 37055. Телефонный код — 045.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Примечания

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики